Bəydili – centro abitato del distretto di Biləsuvar, in Azerbaigian
 Bəydili – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian
 Bəydili – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian